Малая радиолокационная станция «Волна» — (МРЛС «Волна») — российская малогабаритная стационарная и переносная радиолокационные станции обнаружения и сопровождения сверхмалых объектов на скоростях до 150 км/ч.

Разработка и назначение 

МРЛС «Волна» разработана группой учёных компании «Базовые технологии» под руководством генерального конструктора Алексея Царькова. Созданная ими трёхкоординатная многолучевая активная антенная система существенно повысила технические характеристики малогабаритных радиолокационных станций, позволив обнаруживать неподвижные объекты. МРЛС предназначена для круглосуточного и всепогодного поиска, обнаружения и сопровождения сверхмалых беспилотников. Может применяться в составе комплексов технических систем охраны, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противодействия несанкционированному проникновению в охраняемые зоны.

Радарный комплекс обеспечивает измерение дальности, азимута и скорости цели, её постоянное автосопровождение. После обнаружения и распознавания цели МРЛС отправляет мгновенный сигнал тревоги на пункт охраны и продолжает сопровождение. На экран оператора выводится текущее местонахождение БПЛА и характеристики его полёта.

Также «Волна» может передавать координаты целей средствам подавления беспилотников.

Характеристики 
Позволяет провести обнаружение и сопровождение сверхмалых объектов на расстоянии до 10 км и скоростях до 150 км/ч:
 Беспилотные летательные аппараты, включая неподвижные,
 Малые плавсредства, включая самодельные плоты,
 Любые заданные цели, включая людей (при поставке средств оптического обнаружения на основе ИИ «СмартОКО»).

Не имеет аналогов, производимых в РФ. Наиболее близким по характеристикам является РЛС «Енот», которая работает на основе использования эффекта Доплера и не видит «зависшие» БПЛА.

МРЛС «Волна» имеет следующие преимущества:

 круглосуточный всепогодный режим работы;
 автоматическое оповещение при обнаружении беспилотников;
 получение результатов в режиме реального времени;
 интеграция с системами подавления работы вражеских дронов.

Мобильная версия предназначена в первую очередь для армейских спецподразделений и поступает в опытную эксплуатацию.

Варианты исполнений

Тактико-технические характеристики различных исполнений

Фотографии 
МРЛС «Волна» на полевых испытаниях и показах:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 

Советские и российские радиолокационные станции